Znane postaci noszące nazwisko Schwarzenberg-Czerny:

 Franciszek Szwarcenberg z Witowic Czerny herbu Nowina (XVIII w. – 1764) – starosta parnawski i łowicki, kasztelan oświęcimski i wojnicki
 Joachim Czerny-Schwarzenberg herbu Nowina (zm. 1771) – marszałek województwa krakowskiego w konfederacji barskiej, generał-major wojsk I Rzeczypospolitej
 Franciszek Czerny-Schwarzenberg (1847-1917) – polski naukowiec, ojciec Władysława, dziadek Haliny
 Bolesław Schwarzenberg-Czerny (1890-1940) – generał brygady Wojska Polskiego
 Władysław Czerny (1899-1976) – polski inżynier, wiceprezydent Warszawy i Gdańska, syn Franciszka (1847-1917)
 Halina Czerny-Stefańska (1922-2001) – polska pianistka, chopinistka, wnuczka Franciszka (1847-1917)
 Aleksander Schwarzenberg-Czerny – polski astronom
 dr Kazimierz Szwarcenberg-Czerny (1895-1975) – polski konsul
 Ewa Szwarcenberg-Czerny (1922/3?-2017) – filolożka klasyczna, tłumaczka wielu książek z francuskiego, angielskiego, łaciny i greki, redaktorka Instytutu Wydawniczego Pax

Zobacz też
 Arystokratyczna czesko-austriacka rodzina Schwarzenberg
 Inne znaczenia wyrazu Schwarzenberg